Radzymin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Radzymin est une ville de la gmina de Radzymin dans la powiat de Wołomin,
 Radzymin est un village dans la powiat de Płońsk.